Сапєга (також Сапега, Сапіга, Сопіга) — білоруське, литовське прізвище.

 Миколай Сапєга (1525–1599) — державний діяч.
 Миколай Пій Сапєга (1581–1644) — політичний і державний діяч.
 Ян Петро Сапєга (1569–1611) — військовий діяч.
 Павло Ян Сапєга (1609–1665) — державний і військовий діяч.
 Ян Фридерик Сапєга (1618–1664) — польний писар коронний.
 Казимир Ян Сапєга (1637 або 1638–1720) — державний і військовий діяч.
 Владислав Йосафат Сапєга (1652–1733) — державний діяч.
 Кароль Юзеф Сапєга (1718–1768) — державний діяч.
 Казимир Лев Сапега (1609–1656 рр.) — державний діяч ВКЛ.

Див. також 
 Сапіги
 Сапєга (герб)